Hiemstra ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Hiemstra (* 1966), deutscher Unternehmer
 Bert Hiemstra (* 1973), niederländischer Radrennfahrer
 Edmée Hiemstra (* 1970), niederländische Wasserballspielerin
 Gerrit Hiemstra (* 1961), niederländischer Meteorologe
 Hepie Hiemstra (* 1961), niederländische Sängerin
 Kai Hiemstra (1938–2015), deutscher Unternehmer
 Klaske Hiemstra (* 1954), niederländische Schriftstellerin
 Rudolph Hiemstra (1912–2007), südafrikanischer General